Moray Mormaer (ang. Mormaer of Moray, Mormaerdom lub też Kingdom of Moray irl. Muireb lub Moreb; łac. Muref lub Moravia; gael. szkocki Moireabh) to tereny niezależne istniejące w średniowiecznej Szkocji, podbite przez króla Dawida I Szkockiego w 1130.

Obecna szkocka jednostka administracyjna Moray jest dużo mniejsza i skupia się głównie wokół miejscowości Elgin. Kraina historyczna skupiała się pomiędzy dolnym biegiem rzeki Spey wokół Inverness a północna częścią Great Glen. W czasach rozkwitu mogła rozciągać się od Buchan i Marr na wschodzie po Ross i wybrzeże oceanu atlantyckiego na zachodzie.

Zobacz też 
 Historia Szkocji

Przypisy

Bibliografia 
 Alan Orr Anderson, Early Sources of Scottish History: AD 500-1286, 2 Vols, (Edinburgh, 1922)
 Alan Orr Anderson, Scottish Annals from English Chroniclers: AD 500-1286, (London, 1908), republished, Marjorie Anderson (ed.) (Stamford, 1991)

Linki zewnętrzne 
 Annals of Tigernach
 Annals of Ulster
 Chronicon Scotorum
 Gaelic Notes on the Book of Deer
 Genelaig Albanensium in the Genealogies from Rawlinson B 502
 Ruardri King of Moray Notes by Jacqueli Finley http://www.leesofvirginia.org/Ruardri_King_of_Moray.html

Historia Szkocji
Krainy historyczne Szkocji
Moray